

Carriera 
Powell partecipò al torneo individuale di golf ai Giochi olimpici di , in cui giunse quarantacinquesimo a pari merito con Charles Willard e Robert Thach.

Collegamenti esterni